Энни Эрика Рукаярви (; род. 13 мая 1990, Куусамо, Финляндия) — финская сноубордистка, двукратный призёр зимних Олимпийских игр (2014 и 2018) и чемпионка мира 2011 года в слоупстайле. Чемпионка (2011) и серебряный призёр (2012) зимних X-Games.  

На церемонии открытия зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи спортсменка была знаменосцем олимпийской команды Финляндии.

На Олимпиаде в Южной Корее, где из-за погодных условий в финале спортсменки выполняли только два спуска, при этом в зачёт шёл результат лучшего из них, в первом спуске Рукаярви упала и была после него только на десятом месте, однако сумела показать хороший результат во втором спуске и попасть в призёры.

Результаты выступлений в Кубке мира

Примечания

Ссылки 
 Профиль на FIS

Сноубордисты Финляндии
Чемпионы мира по сноуборду
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2014 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2018 года
Сноубордисты на зимних Олимпийских играх 2022 года
Знаменосцы на зимних Олимпийских играх 2014 года